Кондаков — русская фамилия, и топоним.

Известные носители 
 
 Кондаков, Алексей Иванович (1955—2013) — советский и российский эстрадный певец.
 Кондаков, Андрей Владимирович (род. 1962) — российский джазовый композитор, пианист.
 Кондаков, Борис Вадимович (род. 1954) — российский литературовед, декан филологического факультета ПГНИУ.
 Кондаков, Вадим Александрович (1886—1959) — декан географического факультета Молотовского государственного педагогического института.
 Кондаков, Василий Яковлевич (1907—1956) — Герой Советского Союза.
 Кондаков, Виктор Александрович (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Кондаков, Денис Александрович (род. 1978) — российский футболист.
 
 
 Кондаков, Игорь Вадимович (род. 1947) — российский философ и культуролог, профессор РГГУ.
 
 Кондаков, Никодим Павлович (1844—1925) — историк византийского и древнерусского искусства, археолог.
 
 Кондаков, Павел Александрович (род. 1972) — российский футболист и тренер.
 
 Кондаков, Сергей Никодимович (1868—1940) — русский библиограф, автор двухтомника «Юбилейный справочник Императорской Академии художеств. 1764—1914».
 Кондаков, Фёдор Германович (1923—2001) — судоремонтник, Герой Социалистического Труда.



Топоним 
 Кондаков — хутор в Константиновском районе Ростовской области России.

См. также 
 Кондаково